Szilárd halmazállapot, egy anyag milyenségének fizikai leírása
Szilárd, magyar férfinév
Szilárd Leó, magyar származású amerikai fizikus